Уда — многозначный термин:

Топоним

Населённые пункты 
 Китай
 Уда — район городского подчинения городского округа Ухай автономного района Внутренняя Монголия.

 Россия
 Уда — населённый пункт в Бежаницком районе Псковской области.
 Уда — село в Сапожковском районе Рязанской области.
 Уда — деревня в Вяземском районе Смоленской области.

 Япония
 Уда — город в японской префектуре Нара.

Реки 
 Уда (приток Селенги) — река в Бурятии.
 Уда (приток Сороти) — река в Псковской области.
 Уда (приток Тасеевой) — река в Иркутской области.
 Уда — приток Тогула в Алтайском крае.
 Уда — приток Яи в Кемеровской области.
 Уда (река, впадает в Охотское море) — река в Хабаровском крае.
 Уда (приток Сороки) — река в Республике Карелия.

Персоналии 
 Уда (Юда, Иуда, Иудушка) — имена русских людей (XV—XVIII века).
 Уда, Иван Фёдорович — московский боярин XIV—XV веков.
 Уда, Коносукэ (род. 1966) — японский режиссёр.
 Уда (867—931) — японский император.

Разное 
 Уда — узловая железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 769,42 км Мурманской железной дороги.
 Уда — удочка в Древней Руси.
 УДА — украинское добровольческое военное формирование.

См. также 
 UDA — Ассоциация обороны Ольстера ()
 Уды
 Уд